Хунмэньское празднество:

 Хунмэньское празднество — эпизод Чу-Ханьской войны в III веке до н. э.
 Хунмэньское празднество (фильм)